José María Morelos y Pavón steht für:
 José María Morelos (1765–1815), Priester und Person im Kampf um die Unabhängigkeit Mexikos

Orte in Mexiko:
 José María Morelos y Pavón (Campeche), Campeche
 José María Morelos y Pavón (Coapilla), Chiapas
 José María Morelos y Pavón (Huitiupán), Chiapas
 José María Morelos y Pavón (Tumbalá), Chiapas
 José María Morelos y Pavón (Durango), Durango
 José María Morelos y Pavón (Sonora), Sonora
 José María Morelos y Pavón (Centla), Tabasco
 José María Morelos y Pavón (Cunduacán), Tabasco
 José María Morelos y Pavón (Huimanguillo), Tabasco
 José María Morelos y Pavón (Paraíso), Tabasco
 José María Morelos y Pavón (Teapa), Tabasco
 José María Morelos y Pavón (Tlaxcala), Tlaxcala
 José María Morelos y Pavón (Jalacingo), Veracruz
 José María Morelos y Pavón (San Andrés Tuxtla), Veracruz
 José María Morelos y Pavón (Zacatecas), Zacatecas